Bieriozka () – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji

Miejscowości 
m.in.:
 Bieriozka – wieś w obwodzie briańskim
 Bieriozka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie irkuckim
 Bieriozka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Bieriozka – chutor w obwodzie rostowskim
 Bieriozka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tambowskim
 Bieriozka – wieś w Tatarstanie
 Bieriozka – wieś w Udmurcji
 Bieriozka – osiedle typu wiejskiego w obwodzie włodzimierskim

Rzeki 
 Bieriozka – dopływ Wierondy (jedna z 52 rzek zasilających jezioro Ilmen)
 Bieriozka – dopływ Klaźmy
 Bieriozka – dopływ Pachorki w obwodzie moskiewskim
 Bieriozka – dopływ Podyksy w dorzeczu Nerla
 Bieriozka – dopływ Bieriozy w dorzeczu Mieży

Zobacz także 
 Berezka

Strony ujednoznaczniające